Die NBA-Saison 1983/84 war die 38. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 28. Oktober 1983 und endete am 15. April 1984. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 17. April 1984, die Anfang Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Boston Celtics mit einem 4:3 in der Serie gegen die Los Angeles Lakers sichern.

Draft 
Der NBA-Draft 1983 fand am  28. Juni 1983 in New York City statt. An erster Position wurde Ralph Sampson von den Houston Rockets gewählt.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1984 wurde am 29. Januar 1984 in der McNichols Sports Arena in Denver ausgetragen. Der Osten gewann mit 154 zu 145 nach Verlängerung. Zum MVP wurde Isiah Thomas gewählt.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
Most Valuable Player: Larry Bird, Boston Celtics
Rookie of the Year: Ralph Sampson, Houston Rockets
Defensive Player of the Year: Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
Sixth Man of the Year: Kevin McHale, Boston Celtics
Coach of the Year: Frank Layden, Utah Jazz
All-NBA First Team:
F – Larry Bird, Boston Celtics
F – Bernard King, New York Knicks
C – Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers
G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
G – Isiah Thomas, Detroit Pistons
All-NBA Second Team:
F – Adrian Dantley, Utah Jazz
F – Julius Erving, Philadelphia 76ers
C – Moses Malone, Philadelphia 76ers
G – Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
G – Jim Paxson, Portland Trail Blazers
All-NBA Rookie Team:
Thurl Bailey, Utah Jazz
Jeff Malone, Washington Bullets
Ralph Sampson, Houston Rockets
Byron Scott, Los Angeles Lakers
Steve Stipanovich, Indiana Pacers
Darrell Walker, New York Knicks
NBA All-Defensive First Team:
Maurice Cheeks, Philadelphia 76ers
Michael Cooper, Los Angeles Lakers
Bobby Jones, Philadelphia 76ers
Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
Tree Rollins, Atlanta Hawks
NBA All-Defensive Second Team:
Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers
Larry Bird, Boston Celtics
T. R. Dunn, Denver Nuggets
Dennis Johnson, Boston Celtics
Dan Roundfield, Atlanta Hawks

Playoffs 
In der ersten Runde wurde im Best-of-Five-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
Die Saison 1983/84 bei basketball-reference.com

NBA-Saison
Basketballsaison 1983/84